Termenul Triton se poate referi la:

 Triton, zeitate marină din mitologia greacă, închipuită cu bust de om și cu coadă de pește;
 Triton, amfibieni cu înfățișarea unor mormoloci de broască (Triturus)
 Triton, interval melodic sau armonic de trei tonuri;
 Nucleul atomului de tritiu, alcătuit dintr-un proton și doi neutroni;
 Triton, satelit al lui Neptun.
 Triton, roman din 1976 de Samuel R. Delany